Первый дивизион 1984 () — 42-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 21 апреля 1984 года и закончился 22 сентября 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1984
Фарерские острова
1984 год на Фарерских островах